Lófos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lófos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 
 Lófos (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar